

Вапітон — місто, штат Айова
 Вапітон — місто, штат Північна Дакота